Гилчешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Пояна-Лакулуй.
 Гилчешть () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Берлешть.